Bedekar ist der Familienname folgender Personen:

 Ninad Bedekar (1949–2015), indischer Historiker
 Vishram Bedekar (eigentlich Vishwanath Chintaman Bedekar; 1906–1998), indischer Autor, Dramatiker und Regisseur